Мелипоны, или безжальные пчёлы () — род пчёл из трибы Meliponini семейства Apidae.

Распространение 
Неотропика. Неарктика.

Описание 
У безжальных пчёл жало сильно редуцировано, а защищаются они укусами жвал и пахучими жидкостями. Гнёзда в полостях древесины, в трещинах скал. Семьи могут насчитывать до 80 000 пчёл. Мелипоны культивировались племенами Майя, которые поклонялись им. Майя интенсивно разводили пчёл видов  и  для производства мёда. Традиционное имя майя для вида  — это Xunan Kab, что дословно означает «Королевская дама». Эти пчёлы считались символом «Бога пчёл» (Ah Muzen Cab) и были предметом религиозных церемоний. Мёд пчёл рода  в прежнее время использовался людьми в Бразилии, но в настоящее время имеет незначительное коммерческое значение. Мексиканские виды  являются важными опылителями ванильных орхидей . Среди врагов пчёл рода  находятся прежде всего дятлы, например, .

Число хромосом: 2n = 18 (самки) и n = 9 (самцы) у видов M. flavolineata, M. fasciculata и M. fuliginosa.

Классификация 
Известно около 60 видов.

Примечания

Литература 
 
 Schwarz, H. F. (1932). The genus Melipona the type genus of the Meliponidae or stingless bees. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 63 (4): 231—460.
 Schwarz, H. F. (1948). Stingless bees (Meliponidae) of the Western Hemisphere. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 90: xvii+546.
 Wille, A. (1979). Phylogeny and relationships among the genera and subgenera of the stingless bees (Meliponinae) of the world. Revista de Biologia Tropical 27 (2): 241—277.

Ссылки 
 www.biolib.cz

Пчёлы настоящие
Насекомые Южной Америки
Роды пчёл